Székely Dénes (1829–?) 1848-as mérnökszázados 
Székely Dénes (1935–2011) néptánc koreográfus